Ержемский — русская фамилия.

Известные носители 
 Ержемский, Георгий Львович
 Ержемский, Егор Иванович — архитектор, инженер путей сообщения, подполковник. В 1857 избран депутатом дворянства по Вязниковскому уезду Владимирской губернии. В 1864 строил ж/д от Владимира в Муром, в Муроме — городской водопровод с водонапорной башней. По его проекту проведен водопровод в Казани.